Алперс — фамилия.

Известные носители 
 Алперс, Борис Владимирович (1894—1974) — советский театровед и педагог, доктор искусствоведения (1946).
 Алперс, Вера Владимировна (1892—1982) — русская и советская пианистка. 
 Алперс, Джоэль — композитор.

См. также 
 Альперс